Сезон НБЛ 1945/46 — стал 9-м сезоном Национальной баскетбольной лиги (НБЛ). В чемпионате приняло участие 8 команд, которые провели по 32—34 игры в сезоне. Чемпионом лиги стала команда «Рочестер Роялз». В финале «Роялз» победили в трёх играх команду «Шебойган Рэд Скинс».

В межсезонье к лиге присоединились две новые команды («Рочестер Роялз» и «Янгстаун Бирс»), после трёхлетнего перерыва вернулся в чемпионат клуб «Индианаполис Каутскис», а команда «Питтсбург Рейдерс» прекратила своё существование.

Регулярный сезон 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Результаты матчей плей-офф 

Финал Восточного Дивизиона

Рочестер Роялз — Форт-Уэйн Золлнер Пистонс 3-1 (44:54, 58:52, 58:52, 70:54).

Финал Западного Дивизиона

Шебойган Рэд Скинс — Ошкош Олл-Старз 3-2 (46:45, 41:53, 58:52, 42:68, 65:46).

Финал НБЛ

Рочестер Роялз — Шебойган Рэд Скинс 3-0 (60:50, 61:54, 66:48).

Самые результативные игроки сезона

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок НБЛ: Бобби Макдермотт, Форт-Уэйн Золлнер Пистонс
 Новичок года НБЛ: Рэд Хольцман, Рочестер Роялз
 Тренер года НБЛ: Лестер Харрисон, Рочестер Роялз

 Первая сборная всех звёзд:
 Боб Карпентер (Ошкош Олл-Старз)
 Эд Данкер  (Шебойган Рэд Скинс) 
 Джордж Гламак (Рочестер Роялз)
 Рэд Хольцман (Рочестер Роялз)
 Бадди Дженнетт (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс)
 Бобби Макдермотт (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Фрэнки Баумхольц (Янгстаун Бирс)
 Боб Кэлихан (Чикаго Американ Гиэрс)
 Эл Керви (Рочестер Роялз)
 Лерой Эдвардс (Ошкош Олл-Старз)
 Майк Новак  (Шебойган Рэд Скинс)
 Джерри Штайнер (Индианаполис Каутскис)

Комментарии

Ссылки 
 1945-46 National Basketball League Standings
 1945-46 NBL Season Summary
 National Basketball League Yearly Standings

НБЛ по сезонам
НБЛ в сезоне 1945/1946